

Animali 
Pantera – nome comune con cui è anche conosciuto il leopardo (Panthera pardus)
Panthera – genere di mammiferi che comprende 5 specie di grandi felini
Pantera nera – variante melanica di alcuni grossi felidi

Allegorie 
Pantera – simbolo dell'araldica
Pantera profumata (Panthera redolens) – allegoria medievale

Letteratura 
 Pantera – romanzo di Stefano Benni del 2014

Mezzi di trasporto 
Pantera – nave esploratore e poi cacciatorpediniere della Regia Marina
Panzer V Panther – nome di un carro armato tedesco impiegato durante la seconda guerra mondiale
Pantera – automobile prodotta dalla De Tomaso
Pantera – automobile veloce in dotazione alla sezione Squadra volante della Polizia di Stato italiana

Musica 
Pantera – gruppo musicale statunitense
 Pantera – singolo di Anitta del 2019

Altro 
Contrada della Pantera – contrada di Siena
Pantera – movimento studentesco nato alla fine degli anni 1980

Altri progetti